

Patronyme 

 Alfred Laliberté (1878-1953), sculpteur québécois ;
 Catherine-Emmanuelle Laliberté (1977-), animatrice de radio de la Ville de Québec ;
 David Laliberté (1986-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Gaëtan Laliberté (1930-2006), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Guy Laliberté (1959-), accordéoniste, échassier, cracheur de feu et homme d'affaires québécois ;
 G.-Raymond Laliberté (1936-2008), enseignant, syndicaliste, homme politique et professeur québécois ;
 John Laliberte (1983-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Robert Laliberté, photographe québécois ;
 Simon Laliberté, joueur québécois de hockey sur glace ;
 Sylvie Laliberté, artiste québécoise polyvalente.

Autre 

 Laliberté-Payment est une maison de facteur d'orgue située au Québec et fondée en 1984 par Stéphane Payment et Daniel Laliberté.

Personnage fictif 

 O.K. ... Laliberté est un film de Marcel Carrière produit en 1973